Серге́й Серге́евич Монастырёв ( — ) — советский генерал-майор войск связи, начальник Школы радиоспециалистов бронетанковых и механизированных войск (позднее Ленинградское Высшее Военное Инженерное Училище Связи имени Ленсовета).

Биография 
В Красной Армии с мая 1918 года.

Во время Великой Отечественной войны был начальником отдела и управления связи, генерал-майор с октября 1942 года.

В течение 1947—1950 годах в г. Горьком. Уволен из ВС в отставку по болезни в мае 1950 года.

Ссылки 
 Монастырёв 
 Монастырёв

Генерал-майоры (СССР)
Персоналии по алфавиту
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Военачальники Великой Отечественной войны